

Patronyme 

 Anna Paquin (1982-), actrice néo-zélandaise-canadienne ;
 Claude-Éric Paquin, dirigeant d'entreprise (voir Altus Finance) ;
 Isidore-René Jacob-Paquin (1862-1907), grand couturier français, patron de la maison Paquin ;
 Jeanne Paquin (1869-1936), couturière française, épouse d'Isidore ;
 Laurent Paquin (1971-), humoriste canadien ;
 Marie-Thérèse Paquin (1905-1997), pianiste canadienne ;
 Maleaume Paquin (2005-), enfant acteur ;
 Maurice Paquin (1947-), humoriste et chansonnier canadien ;
 Nicolas Pasquin (1648-1708), ancêtre des Paquin en Amérique ;
 Nicole Paquin (1940-), chanteuse française de rock ;
 Paquita Paquin (1949-), actrice et journaliste française ;
 Patricia Paquin (1968-), personnalité de la télévision canadienne ;
 Pierre Paquin (1979-), skieur alpin français ;
 Rémi-Pierre Paquin (1973-), acteur canadien ;
 Robbie Paquin (1976-), peintre et photographe canadien ;
 Stéphane Paquin (1975-), historien canadien.

Toponyme 

 Paquin, lune de la franchise

Voir aussi 
 Les Hauts et les Bas de Sophie Paquin, feuilleton télévisé canadien

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain